Lopaš (Požega), een plaats in de Servische gemeente Požega
 Lopaš (Trstenik), een plaats in de Servische gemeente Trstenik